Банк () — посёлок городского типа в Нефтечалинском районе Азербайджана. Посёлок расположен на реке Куре в 15 км от железнодорожной станции Нефтечала (на линии Сальяны — Нефтечала).

Статус посёлка городского типа с 1935 года.

По данным БСЭ в Банке размещались рыбокомбинат и осетровый завод.

Население

Экономика 
В поселке Банк работала рыбная фабрика, которая в то время была одной из крупнейших в СССР. Завод в настоящее время бездействует.
Население занимается сельским хозяйством, животноводством и индивидуальным рыболовством.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Нефтечалинского района